Евмел (Эвмел) — древнегреческое имя. Его носители:
 Персонажи древнегреческой мифологии:
 Евмел (сын Адмета).
 Евмел (сын Меропа).
Евмел — персонаж Энеиды
 Исторические лица:
 Евмел — древнегреческий эпический поэт;
 Евмел Боспорский, сын Перисада I, царь Боспорского царства.
 (5436) Евмел — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.

См. также 
 Эвмелио (1606) — опера Агостино Агаццари про сына Аполлона